El Torneig de Kitzbühel 2012, oficialment conegut com a Bet-at-home Cup Kitzbühel 2012 és una competició tennística jugat sobre terra batuda que està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 32a edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 28 de juliol de 2012 al Tennis stadium Kitzbühel de Kitzbühel, Àustria.

El neerlandès Robin Haase va defensar amb èxit el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012